Гэри Грант:
 Гэри Грант (род. 1977) — британский телевизионный актёр.
 Гэри Грант (род. 1965) — американский баскетболист.
 Гэри Грант (род. 1934) — американский политик.
 Гэри Грант (род. 1951) — американский серийный убийца.